«Кастильо» () — испанский футбольный клуб из города Сан-Бартоломе-де-Тирахана, выступающий в одной из региональных лиг Испании по футболу. Основан в 1950 году. Домашние матчи проводит на Муниципальном стадионе, вмещающем 1 000 зрителей. В Примере и Сегунде «Кастильо» никогда не выступал, лучшее достижение команды в Сегунда B — 10-е место в сезонах 2004/05.

История выступлений

Достижения 
 Победитель Терсеры (1): 2003/04.

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Футбольный профиль  

Футбольные клубы Испании